The Legionary - Fuga all'inferno (Legionnaire) – film del 1998
 Legionnaire – videogioco del 1982 per vari home computer
 Legionnaire – videogioco del 1986 per Commodore 16
 Legionnaire – videogioco arcade del 1992